Landion ist der Name mehrerer kleiner Flüsse im Seinebecken in Frankreich:
 Landion (Armance), Zufluss der Armance
 Landion (Aube), linker Zufluss der Aube
 Landion (Ource), Zufluss der Ource